Sabina steht für: 
 die ursprüngliche Variante von Sabine (Vorname) – Vornamensträgerinnen siehe dort
 eine Sektion der Wacholder (Juniperus), siehe Wacholder #Systematik
 eine alte lateinische Bezeichnung für den Sadebaum (Juniperus sabina)
 Phönizischer Wacholder (Juniperus phoenicea), eine Art der Sektion Sabina

Sabina oder  Šabina heißen folgende Orte oder Gebäude:
 Šabina (deutsch Schaben), Gemeinde in Nordwestböhmen
 Sabina (Italien), Landschaft zwischen Rom und Terni, mit den Gemeinden
 Fara in Sabina
 Torri in Sabina
 Magliano Sabina
 das Bistum Sabina, heute Bistum Sabina-Poggio Mirteto, ein Bistum in Italien
 Sabina (Illinois), Ort im McLean County, Illinois, USA
 Sabina (Ohio), Stadt im Clinton County, Ohio, USA
 Santa Sabina, Kirche in Rom
 Sabina Park, Cricketstadion in Kingston, Jamaika

Sabina ist der Name folgender Personen:
Römisches Cognomen (weibliche Form von Sabinus):
 Sabina (Heilige), eine christliche Märtyrin
 Poppaea Sabina (ca. 30/32–65), Ehefrau des römischen Kaisers Nero und römische Kaiserin
 Vibia Sabina (86–136), Ehefrau des römischen Kaisers Hadrian 
 Sabina Margrit Sciubba (* 1975), italienische Sängerin
Herrschername:
Sabina von Bayern (1492–1564), Herzogin von Bayern und Frau von Ulrich, Herzog von Württemberg

Familienname:
 Angelo Como Dagna Sabina (1862–1939), italienischer General
 Joaquín Sabina (* 1949), spanischer Sänger und Liedermacher
 Karel Sabina (1813–1877), tschechischer radikaler Demokrat, Publizist, Schriftsteller und Literaturkritiker
 María Sabina (ca. 1894–1985), mazatekische Schamanin

Siehe auch:
 Sabine
 Sabrina
 Sabinas
 Savina